Tannhäuser (fl. 1245-1265), minnesänger et poète allemand.

 Tannhäuser (1845), opéra de Richard Wagner.

 Porte de Tannhäuser, lieu fictif du film Blade Runner.

Tannhäuser est un nom de personnage de fiction notamment porté par :
 Mattias Tannhauser, personnage de la trilogie de romans (La Religion, The Twelve Children of Paris, ...) de Tim Willocks.